Ludo (merk), een Belgisch fietsenmerk
 Ludo (voornaam), een jongensnaam
 Ludo Sanders, soap-personage
 Mens erger je niet!, andere naam die gebruikt wordt voor dit spel (Ludo is Esperanto voor spel)